AARP steht als Abkürzung für:
 American Association of Retired Persons
 AppleTalk Address Resolution Protocol

AARP